Název Jiráskovy sady má mnoho sadů a parků pojmenovaných podle Aloise Jiráska:
 Jiráskovy sady (Český Brod), parčík v Českém Brodě
 Jiráskovy sady (Hradec Králové), parčík v Hradci Králové
 Jiráskovy sady (Kutná Hora), parčík v Kutné Hoře
 Jiráskovy sady (Litoměřice), parčík v Litoměřicích - Předměstí
 Jiráskovy sady (Nové Město nad Metují), parčík v Novém Městě nad Metují
 Jiráskovy sady (Praha), parčík v Praze-Nuslích
 Jiráskovy sady (Příbram), parčík v Příbrami
 Jiráskovy sady (Šumperk), parčík v Šumperku
 Jiráskovy sady (Terezín), parčík v Terezíně
 Jiráskův sad (Kyje), parčík v Praze-Kyjích

Externí odkazy